

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Malary – część wsi Kliczkowy w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Malary – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy